Als dreißig Tyrannen werden in der althistorischen Forschung bezeichnet: 

 die Herrschaft der Dreißig in Athen im späten 5. Jh. v. Chr.
 die Dreißig Tyrannen in der Historia Augusta